Aberlour peut désigner :
 Aberlour ou Charlestown of Aberlour, une municipalité d'Écosse, dans le Moray ;
 Aberlour, une rivière d'Aberlour ;
 Aberlour, une distillerie d'Aberlour.